Desa steht für:
 Desa, indonesische Verwaltungseinheit, siehe Verwaltungsgliederung Indonesiens #Dörfer
 Desa (Dolj), Gemeinde im rumänischen Kreis Dolj

Personen:
 Desa (Raszien), serbischer Groß-Župan von Raszien (1161–1165)
 Cecil DeSa (1922–2006), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Agra
 Giovanni Bernardino Desa (nach 1550–nach 1606), italienischer Drucker
 Giuseppe Maria Desa (1603–1663), bürgerlicher Name des italienischen Heiligen Josef von Copertino

 DESA steht für:
 United Nations Department of Economic and Social Affairs,  der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
 Diplomate of the European Society of Anaesthesiology, siehe European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care

Siehe auch:
 Desa Rasa (Dorf in Osttimor)
 Deza, Dessa (Begriffsklärungen)

Abkürzung